Maria Fiodorowna Romanowa, Zofia Dorota Wirtemberska (1759–1828) – księżniczka wirtemberska, cesarzowa Rosji jako druga żona cesarza Pawła I
 Maria Pawłowa Romanowa (1786–1859) – wielka księżna Rosji, wielka księżna Sachsen-Weimar-Eisenach
 Maria Aleksandrowna Romanowa (1799–1800) – księżniczka rosyjska
 Maria Nikołajewna Romanowa (1819–1876) – wielka księżna Rosji, księżna Leuchtenbergu, prezydent Cesarskiej Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu
 Maria Aleksandrowna Romanowa, Maria Heska (1824–1880) – księżna Hesji, cesarzowa Rosji jako żona cara Aleksandra I
 Maria Michajłowna Romanowa (1825–1846) – wielka księżna rosyjska
 Maria Fiodorowna Romanowa, Dagmara Duńska (1847–1928) – cesarzowa Rosji jako żona cesarza Aleksandra III
 Maria Gieorgijewna Romanowa,  Maria Grecka (1876–1940) – księżniczka Grecji i Danii, wielka księżna Rosji
 Maria Pawłowna Romanowa (1890–1958) – wielka księżna Imperium Rosyjskiego, księżna Szwecji
 Maria Mikołajewna Romanowa (1899–1918) – wielka księżna rosyjska, święta prawosławna
 Maria Kiriłłowna Romanowa (1907–1951) – wielka księżna Rosji
 Maria Władimirowna Romanowa (ur. 1953) – wielka księżna, pretendentka do tronu rosyjskiego